Tadeusz Mikulski (1909-1958) – polski profesor, historyk literatury 
 Tadeusz Mikulski (burmistrz) – burmistrz Garwolina